Contea di Clay o Clay County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Clay – Alabama
 Contea di Clay – Arkansas
 Contea di Clay – Carolina del Nord
 Contea di Clay – Dakota del Sud
 Contea di Clay – Florida
 Contea di Clay – Georgia
 Contea di Clay – Illinois
 Contea di Clay – Indiana
 Contea di Clay – Iowa
 Contea di Clay – Kansas
 Contea di Clay – Kentucky
 Contea di Clay – Minnesota
 Contea di Clay – Mississippi
 Contea di Clay – Missouri
 Contea di Clay – Nebraska
 Contea di Clay – Tennessee
 Contea di Clay – Texas
 Contea di Clay – Virginia Occidentale